Oberösch ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Oberösch, bis 2015 selbständige Gemeinde, heute Teil der Gemeinde Ersigen, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Oberösch (Sauldorf), Einzelhaus im Gemeindeteil Wasser von Sauldorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Urlau-Oberösch, Einzelhof im Stadtteil Herlazhofen von Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Oberesch
 Ösch